Walker Bay (Południowa Afryka) – zatoka w Południowej Afryce
 Walker Bay (Wyspa Livingstona) – zatoka Wyspa Livingstona